

Бехидже — турецкое женское имя.

Персоналии 
 Бехидже Султан (1848—1876) — дочь османского султана Абдул-Меджида от его шжены Несрин Ханым Эфенди.
 Бехидже Ханым Эфенди (1882—1969) — жена османского султана Абдул-Хамида II и мать двоих его сыновей.

Примечания